Alkington, village du Shropshire ;
 Alkington, paroisse civile du Gloucestershire.

Voir aussi 
 Alkrington, district du Grand Manchester